Václav Fiala se jmenují:
 Václav Fiala (fotbalista) (1919) – český fotbalista
 Václav Fiala (ilustrátor) (1896–1980) – český malíř, ilustrátor, grafik, typograf, kurátor výstav a spisovatel
 Václav Fiala (malíř) (1891–1968) – český malíř, pedagog, typograf a ilustrátor
 Václav Fiala (politik) (1923–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Václav Fiala (sochař) (1955) – český výtvarník a sochař